Frederick Ponsonby (baron Sysonby)
 Frederick Ponsonby (baron Ponsonby of Shulbrede)
 Frederick Ponsonby (3. hrabia Bessborough)
 Frederick Ponsonby (6. hrabia Bessborough)